Norwegen nahm an den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1930 im eigenen Land am Holmenkollen in der Hauptstadt Oslo mit einer Vielzahl an Athleten teil, von denen nicht alle bekannt sind. 

Dazu kamen noch einige Militärsportler, die am Militärpatrouillenlauf und dem Militär-Skilanglauf über 30 km teilnahmen. 

Erfolgreichster norwegischer Teilnehmer war Arne Rustadstuen mit der Goldmedaille im Skilanglauf über 17 km und der Silbermedaille im Dauerlauf über 50 km. Zu Weltmeistern kürten sich auch Hans Vinjarengen in der Nordischen Kombination und Gunnar Andersen im Skispringen. Insgesamt eroberte der Norwegische Skiverband bei den Heimwettbewerben 9 Medaillen, davon 3 in Gold, 4 in Silber und 2 in Bronze.

Teilnehmer an den Weltmeisterschaftswettbewerben 

Due to the vast number of Norwegian participants, the list is divided in three:
Those who placed among the top 30; the remaining who finished; and those with no standing jump, DNF, and DNS.

Teilnehmer mit top-30 Resultat

Weitere Teilnehmer an WM-Bewerben 
Diese Liste umfasst weitere norwegische Teilnehmer an den Weltmeisterschaftswettbewerben.

Kein Resultat: Zweimal gestürzt, DNF und DNS 

Diese Liste umfasst norwegische Teilnehmer ohne Resultat an den Weltmeisterschaftswettbewerben.

"**" anzeichnet zweimals gestürtzt.

Teilnehmer an den Militärwettläufen

Quellen 
 Vinteridrettsukens Hovedkomite: De internasjonale skirenn under Vinteridrettsuken i Oslo 1930. 1930 Oslo, S. 28–35 (norwegisch) In Nasjonalbiblioteket, Norwegen. Only accessible inside Norway.

Siehe auch 
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1930
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1930/Skilanglauf Männer
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1930/Nordische Kombination Männer
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1930/Skispringen Männer
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1930/Militärpatrouille und Militär-Einzelwettlauf

Teilnehmer 1930
Teilnehmer 1930
Kaderliste